Hayagriva (boeddhisme)
 Hayagriva (hindoeïsme)